Cameo (glimprol), een kort gastoptreden in een film, muziekstuk of strip
 Cameo (band), een Amerikaanse band
 Cameo-Parkway, een Amerikaans platenlabel

Zie ook:
 Camee voor de graveertechniek voor sieraden